Lasow ist der Familienname der folgenden Personen
 Aleksandar Lasow (* 1990), bulgarischer Tennisspieler

Lasów ist ein Teil der Stadt- und Landgemeinde Pieńsk in Polen.